Seventeen – była nazwa zespołu Sixteen
 Seventeen – południowokoreański boysband
 Seventeen – indonezyjski zespół muzyczny
  – amerykańskie czasopismo (dwumiesięcznik) dla nastolatków
 Seventeen – amerykański film z 1916
 Seventeen – amerykański film z 1940

Zobacz też 
 17 (liczba)

Przypisy